Генри Ван Тхио (; ) — государственный и политический деятель Мьянмы. C 2016 года работает вторым вице-президентом Мьянмы. Ранее был членом Палаты национальностей. В 2015 году участвовал в парламентских выборах в Мьянме от штата Чин за место в верхней палате парламента страны и одержал победу.

Биография 
По национальности чин. Получил степень бакалавра искусств в области географии в Мандалайском университете искусств и наук, а также имеет диплом о высшем образовании в области права Янгонского университета. Служил в сухопутных войсках Мьянмы в звании майора. 10 марта 2016 года был назначен одним из вице-президентов Мьянмы от Национальной лиги за демократию.

После военного переворота 1 февраля 2021 года большинство политиков «Национальной лиги за демократию» были арестованы. Однако судьба Генри Ван Тхио остаётся неизвестной и официально он остаётся в должности. По одной информации он находится под домашним арестом, но против него до сих пор не выдвинуты обвинения, и военные власти даже предлагали специальному посланнику Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Мьянме провести встречу именно с ним и бывшим спикером нижней палаты парламента Т Кхун Мьятом вместо содержащейся в неизвестном месте Аун Сан Су Чжи. По другой информации политик временно отстранён от дел, в частности под предлогом проблем со здоровьем.

Личная жизнь 
Женат на Анне Шве Луан и имеет троих детей. В 2011 году его жена получила стипендию для изучения богословия в Университете Отаго и вся семья переехала жить в Новую Зеландию в пригород Данидина в Северо-Восточной долине. Генри Ван Тхио занимался сбором фруктов в Нельсоне, а также работал на скотобойне в Балклуте. В начале 2015 года семья вернулась в Мьянму.

Генри Ван Тхио верующий христианин и является первым небуддистом, занявшим пост вице-президента Мьянмы. Член Международной объединённой пятидесятнической церкви.

Примечания 

Вице-президенты Мьянмы
Выпускники Рангунского университета